Altai (cidade) — cidade da Mongólia
Krai de Altai — divisão federal da Federação Russa
Altai (república) — divisão federal da Federação Russa
Montanhas Altai — cordilheira na Ásia Central
Altai (califa) — califa abássida
Altai (cavalo) — raça de cavalos siberiana

Desambiguação
Desambiguações de topônimos